16. Светско првенство у атлетици у дворани одржало се под покровитељством IAAF од 17. до 20. марта 2016. у Конференцијском центру у Орегону у Портланду (САД).

У такмичењу није учествовала традиционална атлетска сила, Русија. После истрага Светске агенције за борбу против допинга (-{WADA}-) везано како за индивидуалне тако и институционалне допинг навике код руских атлетичара, IAAF је 15. новембра 2015. године привремено суспензовао чланство Русије у организацији, чиме је последично земљи забрањено и домаћинство такмичења и учествовање у истим до даљњег.

Руско ефективно искључивање са светског првенства потврђено је у новембру 2015. године, када је ИААФ објавио да је одлучено да се привремена суспензија против Русије на свим међународним атлетским такмичењима неће повући најраније до краја марта идуће 2016. године.

Карте за такмичење коштале су од 30 до 159 долара. Укупан наградни фонд износио је 2.464.000 долара.

Одлука о домаћину 
Портланд је изабран једногласном одлуком, а једина конкуренција био му је домаћин из 2003. године — Бирмингем (Енглеска, УК). Бирмингем је ултимативно одабран за домаћина Светског првенства у атлетици у дворани 2018. (баш као што је било и са Истанбулом 2007. године, када је изабрана Доха за домаћина за 2010, а Истанбул за 2012. годину). Разлог због ког је изабран амерички Портланд баш за 2016. а британски Бирмингем за 2018. годину је то што је IAAF желео да прође одређено време од домаћинства Уједињеног Краљевства тј. Лондона који је играо улогу домаћина за Олимпијске игре 2012, а поред тога ће бити и домаћин за Светско првенство у атлетици на отвореном 2017, као и Кардифа који ће угостити такмичаре Светског првенства у полумаратону 2016.

Дворана 

Првенство се одржало у Конференцијском центру у Орегону, а неопходна стаза од 200 м те смештај за 8.000 гледалаца били су правовремено обезбеђени. Концептни цртежи планова су објављени на почетку 2015. године, а приказују двотонски обојене (орегонско) зелене стазе, са дрвећем које краси перистил затворене арене.

Занимљивост везана за Конференцијски центар у Орегону је то што садржи највеће Фукоово клатно на свету. Центар је познат и по два необична торња која пружају осветљење за унутрашњост зграде. Изградња је завршена 1989. а центар отворен 1990. године.

Наградни фонд 
Наградни фонд од 2.464.000 америчких долара подељен је финалистима (2.288.000 долара за појединачне дисциплине). Победник сваке појединачне дисциплине добио је 40.000 долара, другопласирани 20.000, трећепласирани 10.000, четвртопласирани 8.000, пети 6.000, а шести 4.000, док је победничка штафета делила 40.000 долара, другопласирана 20.000, трећа 10.000, четврта 8.000, пета 6.000 и шеста 4.000. За сваки светски рекорд била је обезбеђена награда од 50.000 америчких долара.

Квалификационе норме 
Априла 2015. године одређени су критеријуми за стављање спортиста на списак учесника на Светском првенству у атлетици у дворани 2016.

Што се тиче трка (осим штафета), свака земља је могла послати максимално тројицу спортиста са постигнутим постављеним нормама по дисциплини, али су се само двојица могла такмичити.

Што се тиче скока увис и скока мотком, одмах су се одржавала финала са по 12 такмичара-финалиста у свакој од дисциплина, одређених комбинацијом постављених норми и пласманима. У скоку удаљ, троскоку и бацању кугле, норме су биле исте као и за скок увис и скок мотком само што је такмичење почело са 16 спортиста. У ових пет поменутих дисциплина, само двојица спортиста сваке чланице IAAF могла су да се такмиче (по дисциплини).

За такмичење у вишебоју (петобој и седмобој), спортисти су се бирали на следећи начин: победник вишебоја из 2015. године, петорица најбољих на такмичењима на отвореном из 2015. године по листи од 31. децембра 2015. ограничени на само једног из исте земље, петорица најбољих на дворанским такмичењима из 2016. године по листи од 29. фебруара 2016, те један атлетичар који је могао да постане учесник на основу позива IAAF. У вишебоју, само два атлетичара и две атлетичарке сваке чланице IAAF могли су да се такмиче (по дисциплини). У случају отказивања, позивао се следећи са листе.

За штафете није било квалификационих норми и сваки савез је могао послати по шест спортиста у обе конкуренције.

Чланице IAAF које нису имале нити једног квалификованог атлетичара и/или атлетичарку (било по нормама или позиву), могле су да пошаљу једног неквалификованог атлетичара или једну неквалификовану атлетичарку у једну од трка (осим 800 м). У изузетним случајевима а према одлуци Техничких делегата IAAF, учешће неквалификованих спортиста на трци од 800 м, у скоку удаљ, у троскоку или бацаљу кугле могло је да буде одобрено, а апликације за овакав начин уписа на списак учесника могло је да се предају закључно са 29. фебруаром 2016. године. У случају да земља-домаћин није имала ниједног квалификованог атлетичара у дисциплини, могло је да пошаље једног спортисту у тој дисциплини независно од било које од норми (осим вишебоја); за вишебој, одлука је зависила од позива Техничких делегата IAAF.

Спортисти омладинци (било који спортиста узраста од 16 или 17 година 31. децембра 2016) нису се могли такмичити у бацању кугле. Спортисти млађи од 16 година (31. децембра 2016. односно рођени 2001. или касније), нису могли никако учествовати на првенству.

Земље учеснице 

На Светском првенству у дворани 2016, учествовало је 559 спортиста (304 атлетичара и 255 атлетичарки) из 146 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Авганистан (1)
  Албанија (1)
  Америчка Самоа (1)
  Андора (1)
  Антигва и Барбуда (4)
  Аргентина (1)
  Јерменија (1)
  Аруба (1)
  Аустралија (10)
  Аустрија (1)
  Азербејџан (1)
  Бахаме (11)
  Бахреин (1)
  Барбадос (5)
  Белорусија (7)
  Белгија (6)
  Белизе (1)
  Бразил (10)
  Британска Девичанска Острва (2)
  Бугарска (1)
  Буркина Фасо (1)
  Бурунди (2)
  Канада (14)
  Кајманска Острва (1)
  Централноафричка Република (1)
  Чиле (1)
  Кинески Тајпеј (1)
  Доминика (1)
  Комори (1)
  Конго (1)
  Кукова Острва (1)
  Костарика (1)
  Обала Слоноваче (3)
  Хрватска (2)
  Куба (3)
  Кипар (1)
  Чешка (10)

  Демократска Република Конго (1)
  Данска (1)
  Џибути (2)
  Доминиканска Република (2)
  Еквадор (1)
  Египат (1)
  Салвадор (1)
  Естонија (2)
  Етиопија (14)
  Македонија (1)
  Финска (2)
  Француска (12)
  Француска Полинезија (1)
  Немачка (14)
  Гана (3)
  Уједињено Краљевство (26)
  Грчка (6)
  Гренада (3)
  Гвам (1)
  Гвинеја (1)
  Гвајана (1)
  Хаити (1)
  Хондурас (1)
  Хонгконг (1)
  Мађарска (6)
  Исланд (1)
  Индија (2)
  Индонезија (1)
  Ирак (1)
  Ирска (2)
  Иран (2)
  Италија (5)
  Јамајка (25)
  Јапан (4)
  Јордан (1)
  Казахстан (3)
  Кенија (12)

  Киргистан (1)
  Кирибати (1)
  Кувајт (2)
  Летонија (1)
  Либан (1)
  Либерија (1)
  Литванија (1)
  Луксембург (1)
  Макао (1)
  Мадагаскар (1)
  Мали (1)
  Малта (1)
  Маршалска Острва (1)
  Маурицијус (1)
  Монако (1)
  Монголија (1)
  Монсерат (1)
  Мароко (4)
  Намибија (1)
  Холандија (9)
  Нови Зеланд (5)
  Никарагва (1)
  Нигерија (19)
  Северна Маријанска Острва (1)
  Норвешка (1)
  Пакистан (1)
  Палестина (1)
  Панама (1)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Парагвај (1)
  Перу (1)
  Филипини (1)
  Пољска (17)
  Португалија (4)
  Кина (13)
  Порторико (1)
  Катар (3)

  Науру (1)
  Палау (1)
  Румунија (12)
  Руанда (1)
  Сент Китс и Невис (2)
  Света Луција (2)
  Самоа (1)
  Саудијска Арабија (2)
  Сенегал (1)
  Србија (1)
  Сејшели (1)
  Сијера Леоне (1)
  Словачка (2)
  Словенија (3)
  Сомалија (1)
  Јужноафричка Република (7)
  Шпанија (15)
  Шри Ланка (1)
  Судан (1)
  Свазиленд (1)
  Шведска (8)
  Швајцарска (2)
  Тонга (1)
  Тринидад и Тобаго (11)
  Турска (3)
  Туркменистан (1)
  Теркс и Кејкос (1)
  Украјина (14)
  Уједињени Арапски Емирати (1)
  САД (71)
  Уругвај (2)
  Венецуела (2)
  Америчка Девичанска Острва (2)
  Замбија (2)
  Зимбабве (1)

Сатница такмичења

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене 

 Такмичари и такмичарке у штафетама обележени звездицом су трчали у квалификацијама, али не и у финалу.

Биланс медаља

Биланс медаља за мушкарце

Биланс медаља за жене 

 Биланс медаља укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама.

Бодови су додељивани на овај начин: прволасирани је добијао 8 бодова, другопласирани 7 бодова, трећепласирани 6 бодова... и последњи (осми) 1 бод.

Рекорди 
На овом светском првенству није постигнут ниједан светски рекорд (осим 2 у мастерс тркама), а постигнута су 2 рекорда светских атлетских првенстава у дворани, 11 светских атлетских рекорда сезоне (9 у финалу), 6 континенталних (4 у финалу) и 45 националних (18 у финалу) рекорда.

Рекорди светских првенстава (2)

Светски рекорди сезоне (11)

Континентални рекорди (6)

Национални рекорди (45)

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Резултати СП 2016. на сајту ИААФ
 Резултати СП 2016. са сајта IAAF
 Светска првенства у дворани под покровитељством IAAF

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2016.
Атлетика у Сједињеним Америчким Државама
Спорт у Портланду